Chipman kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Chipman, New Brunswick, ort, 
 Chipman, Alberta, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar